Plaats in Indonesië
 Alas Tengah (Besuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Alas Tengah (Sumbermalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java